Der Dreiband Grand Prix 1993/6 war das 48. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis zum 9. Mai 1993 in Aalborg statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EUROPEAN MASTERS-CUP DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Aalborg seinen 15. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Dick Jaspers knapp mit 3:2 Sätzen. Platz drei wurde nicht ausgespielt. Somit wurden Nobuaki Kobayashi und Christian Rudolph beide Dritter.

Turniermodus 
Es wurde in Aalborg keine Qualifikation gespielt, sondern sieben Spielrunden. Alle Spiele wurden in der ersten Runde ausgelost. Es gab keine gesetzten Spieler. Aufgrund der Teilnehmerzahl gab es in der ersten Runde Freilose.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
Anmerkung: Bei Satzpunktgleichheit (SP) wurden die erzielten Punkte gewertet.

Abschlusstabelle

4. Spielrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1993/6
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Aalborg Kommune